Die Scottish Football League Second Division wurde 1990/91 zum 16. Mal nach Einführung der Premier Division als dritthöchste schottische Liga ausgetragen. Zudem war es die sechzehnte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1990/91 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann Stirling Albion, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1991/92 sicherte. Neben Stirling stieg auch der Zweitplatzierte FC Montrose auf. Torschützenkönig mit 17 Treffern wurde Michael Hendry vom FC Queen’s Park.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1990/91 bei statto.com
 League Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1990/91
1990 91